Tenisový turnaj WTA Bank of the West Classic 2011 se konal ve dnech 25.–31. července v americkém Stanfordu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 700 000 USD. Jednalo se o první turnaj US Open Series 2011.

Serena Williamsová zvítězila poprvé po roční pauze zaviněné zraněním v rámci účasti na třetím turnaji, když ve finále porazila Bartoliovou 7–5, 6–1.

Dvouhra

Nasazení hráček 
První dvě nasazené hráčky měly volný los do 2. kola.
  Viktoria Azarenková (2. kolo)
  Maria Šarapovová (čtvrtfinále)
  Marion Bartoliová (finále)
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (1. kolo)
  Dominika Cibulková (semifinále, odstoupila)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Hilary Barteová
  Dominika Cibulková

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Marina Erakovićová
  Rika Fudžiwarová
  Urszula Radwańská
  Olga Savčuková

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=8/WC
| RD1-team1= Dominika Cibulková
| RD1-score1-1= 
| RD1-score1-2= 
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Marion Bartoliová
| RD1-score2-1=w/o
| RD1-score2-2= 
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Sabine Lisická
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Serena Williamsová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Marion Bartoliová
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=1
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Serena Williamsová
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2='6
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (finále)
  Viktoria Azarenková /  Maria Kirilenková (vítězky)
  Julia Görgesová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinále)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Silicon Valley Classic
Tenis v USA v roce 2011